SSW peut signifier :

Code 
ssw est un code qui peut désigner :
 ssw, le swati, selon les normes ISO 639-2 et ISO 639-3 des codes de langue.

Sigle 
SSW est un sigle peut faire référence :
 St. Louis Southwestern Railway, compagnie de chemin de fer des États-Unis ;
 Südschleswigscher Wählerverband (Fédération des électeurs du Schleswig du Sud), parti politique allemand ;
 Syndrome de Sturge-Weber,  maladie congénitale de la peau et du système nerveux.